Pauli může být:

 St. Pauli – jedna z čtvrtí německého přístavního města Hamburk
 FC St. Pauli – německý sportovní klub
 Pauli Arbarei – italská obec v regionu Sardinie

křestní jméno
 Pauli Nevala (* 1940) – finský atlet

příjmení
 Wolfgang Pauli (1900–1958) – švýcarský fyzik židovského původu